Für die Wettkämpfe im Triathlon bei den Olympischen Sommerspielen 2024 standen insgesamt 110 Quotenplätze (55 pro Geschlecht) zur Verfügung. Jede Nation darf dabei maximal drei Plätze pro Geschlecht gewinnen. Die Qualifikation hat am 27. Mai 2022 begonnen und soll 2024 am selben Datum enden.

Qualifikationsverfahren 
12 Nationen erhalten Quotenplätze für die Mixed-Staffel, dabei dürfen zwei Athleten pro Geschlecht zudem im Einzel starten. Die Quotenplätze werden zunächst je an die beste Nation der Mixed-Staffel-WM 2022 und Mixed-Staffel-WM 2023 vergeben. Über das Mixed-Staffel-Ranking mit Stand vom 25. März 2024 qualifizieren sich weitere sechs Nationen für die Mixed-Staffel und folglich auch mit je zwei Athleten für die Einzelwettkämpfe. Bei einem Qualifikationsevent im Frühjahr 2024 erhalten schließlich zwei weitere Nationen Quotenplätze für die Mixed-Staffel-Wettkämpfe.

Über die Einzel-Rangliste werden am 27. Mai 2024 26 Quotenplätze pro Geschlecht vergeben, dabei dürfen sich jedoch pro Nation maximal drei Athleten qualifizieren. Fünf weitere Plätze werden vom jeweiligen Kontinent an den bestplatzierten verbleibenden Athleten des Kontinents, dessen Nation noch keine Quotenplätze erkämpfen konnte, vergeben.

Des Weiteren stehen der französischen Delegation als Gastgeber zwei Quotenplätze pro Geschlecht zu. Ebenfalls zwei Quotenplätze pro Geschlecht werden von der „Tripartite Commission“ vergeben.

Qualifikationsübersicht

Zeitplan

Männer Einzel

Frauen Einzel

Mixed-Staffel

Weblinks 
 Qualifikationssystem der ITU (englisch)

Qualifikation
Triathlon